Košťál je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Albert Košťál (1926–???) – československý politik
 Alois Košťál – postava z filmu Anděl Páně 2
 Arnošt Košťál (1904–1942) – pardubický hoteliér a účastník protinacistického odboje
 Jan Košťál – více osob
 Josef Košťál (1851–1920) – český folklorista a spisovatel knih pro mládež
 Miloslav Košťál (1925–2018) – český archivář, historik a kazatel Církve bratrské
 Pavel Košťál (* 1980) – český fotbalový obránce
 Rostislav Košťál (* 1943) – český stavební inženýr, amatérský fotograf
 Synesius Alexandr Košťál (1849–1925) – český spisovatel
 Vlastimil Košťál (* 1957) – bývalý český fotbalový funkcionář

Související články 
 Koštiál
 Koštial
 Košťálek

Externí odkazy 
 

Česká příjmení